Chambaz est un patronyme d'origine arpitane. Comme dans de nombreux mots issus de cette langue, le « z » final ne se prononce pas, même si on entend souvent l'inverse en français par hypercorrectionisme. Ce nom est notamment porté par :

Bernard Chambaz (né en 1949), romancier, historien et poète français ;
Jacques Chambaz (1923 - 2004), un intellectuel et un dirigeant du Parti communiste français ;
Jean Chambaz (né en 1953), professeur de biologie cellulaire et de médecine.

Patronyme francoprovençal